Lollobrigida este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Francesco Lollobrigida (n. 1971), politician italian
 Gina Lollobrigida (1927–2023), actriță italiană
 Guido Lollobrigida (1927–2013), actor italian